Erik Seidenfaden ist der Name folgender Personen:

* Erik Seidenfaden (Ethnologe) (1881–1958), dänischer Ethnologe
 Erik Seidenfaden (Journalist) (1910–1990), dänischer Journalist, Vater von Tøger Seidenfaden